Franciszek Mazurkiewicz (ur. 1885) – woźny, żołnierz 2 i 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (21 kwietnia 1937)
 Franciszek Mazurkiewicz ps. „Franciszek Żabicki” (ur. 1885) – szewc, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Franciszek Mazurkiewicz (ur. 1892) – krawiec, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (8 listopada 1937)
 Franciszek Mazurkiewicz (ur. 1895) – rzeźnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (3 maja 1932) i Krzyżem Zasługi
 Franciszek Mazurkiewicz ps. „Franek” (ur. 1898) – notariusz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Franciszek Mazurkiewicz – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Franciszek Mazurkiewicz (1901–1944) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości

Przypisy